The Skull steht für:

 The Skull (Band), US-amerikanische Band 
 The Skull (Kurzgeschichte) von Philip K. Dick (1952)
 The Skull, Originaltitel von Der Schädel des Marquis de Sade, britischer Film von Freddie Francis (1965) 
 The Skull (Album), Musikalbum von Trouble (Band) (1985)